Балка́нская гипо́теза — oдна из гипотез происхождения индоевропейцев, которая предполагает, что праиндоевропейский язык возник на Балканском полуострове в рамках культур Балканского неолита.

Гипотеза 
Время — ранний неолит, около 5000 г. до н. э. Гипотеза позволяет предположить существование достаточно близко расположенной зоны контактов индоевропейских языков с уральскими или северокавказскими, постулируемой некоторыми лингвистическими моделями. С точки зрения археологии это область культуры ленточно-линейной керамики (сокращённо — КЛЛК), распространенной в обширном ареале Европы от атлантического побережья до Украины и демонстрирующей удивительную однородность, которая могла бы свидетельствовать о наличии языковой общности. Со временем в Подунавье и на Балканах отмечаются все более поздние культурные элементы, которые восстанавливаются для индоевропейского праязыка к IV тыс. до н. э.

Данная гипотеза устраивает тех лингвистов, которые являются приверженцами принципа «центра тяжести», согласно которому центр языковой дисперсии располагается в ареале, где отмечается наибольшее языковое разнообразие, тогда как периферийные области отличаются максимальной однородностью. Этот принцип был применен при определении происхождения многих языковых семей, например, атабаскской, нумийской, салишской и др. Что касается проблемы индоевропейской прародины, данный принцип приводил к выводу, что центр языковой дисперсии должен был располагаться где-то в Юго-Восточной Европе, поскольку в этой области представлено наибольшее число индоевропейских языковых групп.

Древнейшими индоевропейцами В. А. Алекшин считает носителей земледельческой культуры линейно-ленточной керамики, которая возникла в середине V тыс. до н. э. в Центральной Европе.

Б. В. Горнунг (1963, 1964) помещал очаг зарождения индоевропейцев несколько южнее — среднее и нижнее течение Дуная и северная часть Балканского полуострова.

Данная гипотеза с более расширенным ареалом (включая Северную Европу) была предложена Мейером (Мейер, 1948) на основании индоевропейской топонимики этого региона, его экологических характеристик (бук, пчела, медведь, бобер), однако археологически он опирался на культуру шнуровых керамик и не связанную с ней ни хронологически, ни генетически более раннюю культуру линейно-ленточной керамики (КЛЛК). Однако такой ареал ПИЕ был слишком обширен и происхождение культуры шнуровой керамики на территории Северной Европы проблематично, а древнейшие варианты КЛЛК тяготеют к Подунавью.

Центрально-Европейская-Балканская гипотеза в общих чертах поддержана Крае (1957, 1962, 1968), который делал датировку — 1500 г. до н. э., то есть когда выделение индоевропейских языков зафиксировано письменными источниками.
 
Сторонником этой гипотезы был П. Бош-Гимпера (1968), который считал Центральную Европу той территорией, на которой в неолите (предположительно в V тыс. до н. э.) сложилось ядро этнических групп, из которых в III тыс. до н. э. вышли отдельные индоевропейские народы, развитие культуры которых определяет бронзовый (II тыс. до н. э.) и железный (I тыс. до н. э.) век Европы. Археологическим эквивалентом культуры ПИЕ, по Бош-Гимпере, являются Дунайские культуры, в которые, ориентируясь на общее мнение, включаются КЛЛК, культура Рессен, накольчато-ленточная керамика, КНК, культура Лендьел-Тиса.

Сторонником этой гипотезы был итальянский лингвист Дж. Девото — специалист по индоевропеистике, который сочетал археологический и лингвистический подход. Девото обращал внимание на то, что индоевропейской пракультуре свойственен разный характер на соответствующих временных ступенях её развития. Он выделял фазу примитивного земледелия (выраженную культурой КЛЛК), отмечая уже на этой фазе «тенденцию к экспансиям». Фаза продуктивного земледелия связана с культурой Иорданемюль, которая также обладает «тенденцией к экспансиям». Переход к военной организации у индоевропейцев археологическом выражении связан с культурой боевых топоров и КШК. В унетицкой культуре Девото видел продолжение индоевропейской традиции к экстенсивному использованию территории. В лужицкой культуре железного века Европы он видел последний этап в доисторической эволюции индоевропейской культуры в Европе. То есть Девото обосновывает предлагаемую им локализацию прародины индоевропейской цепочкой культур, в которых якобы есть преемственность генетического характера, от неолита до эпохи железа. Большим вкладом Девато является сравнительный словарь индоевропейских слов, среди которых выделены термины, характеризующие качество и количество; движение, физиологические функции и болезни; метеорологические наблюдения и календарную систему; религиозную систему; структуру семьи, племени, военную организацию и экономику; транспорт, домостроительство, фауну и флору, скотоводство и земледелие. Однако всё вышеуказанное не мешало Девото считать праиндоевропейской КЛЛК.

Центрально-Европейский ареал Шмидт (1975 год) назвал общеиндоевропейским, основываясь на распространение древнеевропейской гидронимии. Позже Гудено показал, что ареал ИЕ гидронимии совпадает с территорией распространения культуры воронковидных кубков (КВК). Последнее подсказало Гудено ПУТИ к ревизии концепции Гимбутас. Позже эта гипотеза поддержана В. А. Сафроновым как составная часть концепции о четырёх прародинах праиндоевропейцев.

Оценка преимуществ и недостатков гипотезы 
Время данной гипотезы в целом согласуется с большинством хронологических моделей индоевропейского языка.
Гипотеза не наталкивается на трудности, связанные с присутствием неиндоевропейских народов со времени самых ранних письменных источников, так как есть основания предполагать наличие неиндоевропейского субстрата в Центральной Европе и на Балканах.
Гипотеза удобна для приведения миграционных потоков в соответствие с диалектными связями индоевропейских языков.

1-й недостаток гипотезы — она не в состоянии описать индоевропейские языки Азии и вообще неудовлетворительно отражает продвижение индоевропейских народов на восток от Днепра, если только не будет включать в себя фрагменты других гипотезы, что также будет необоснованно по хронологическим и археологическим соображениям.

2-й недостаток гипотезы — хотя гипотеза удобна для большей части Северной и Западной Европы, она не работает (ничего не объясняет) относительно придунайских или балканских культур. То есть гипотеза полностью несовместима с Анатолийской гипотезой, что само по себе проблематично, так как исключает наиболее существенные аргументы анатолийской гипотезы, а именно — культурные и лингвистические связи Анатолии и Балкан.

Концепция Бош-Гимперы подверглась критике со стороны М. Гимбутас, которая несколькими годами ранее поддерживала идею о ПИЕ атрибуции КЛЛК, а в своей новой теории как раз полагает все то неиндоевропейским, что Бош-Гимпера считает индоевропейским. Дезинтеграцию неолитических культур Подунавья к III тыс. до н. э., соответствующую по Бош-Гимпере, выделению индоевропейских языков, Гимбутас считает следами вторжения праиндоевропейцев с Восточной Европы, расколовшего неиндоевропейские цивилизации Европы.

Гипотеза подверглась критике со стороны В. Г. Чайлда, который впервые пришел к выводу что Культура погребений с охрой — археологический эквивалент для понтийской прародины индоевропейцев и который первым (1926) отстаивал гипотезу о прародине ИЕ в юго-западной части южнорусских степей. Тезис Чайлда о локализации ИЕ прародины в южнорусских степях получил обоснование в работе Сулимирского, который на основании стратиграфии ясковицких и южнопольских курганов выделил две хронологические группы, объединённые обрядовой преемственностью, содержащие керамику КШК (культуры шнуровых керамик) и ямную («старшая группа в ясковицких курганах») и сделал вывод о генетической преемственности обеих групп и о происхождении из древнеямной керамики кубков КШК, после чего постулировал миграции КШК из Причерноморья в степные районы Центральной Европы (Сулимирский, 1933 и 1968). Позднее (Чайлд поддержал мысль о том, что «овоидные сосуды ямной культуры — хороший прототип, из которого могут произойти саксотюрингские, ютландские и другие типы шнуровых кубков» (Чайлд 1950, с. 144), а также сделал предварительный вывод, что различные варианты КШК, «которые, возможно, были предшественниками кельтов, тевтонов и славян, являются ответвлением народа — носителя культуры охровых погребений» (Чайлд 1950, с. 140), указывая при этом, что «народ понтийских степей был только восточным крылом рыхлого континуума мобильных пастушеских обществ, между которыми было продемонстрировано плодотворное взаимодействие, хотя направление может оспариваться. Возможно, например, утверждать, что правители, погребённые в Аладже, и шахтовых гробницах, появились от нашего степного народа и ответственны за распространение там индоевропейских языков — хеттского и греческого» (Чайлд 1950, с. 140).

Недостатком выводов Дж. Девото является то, что он не доказывал генетическую связь культуры КЛЛК и культуры Иордансмюль, или КЛЛК и КШК. Нет прямой генетической преемственности между культурой Иордансмюль и КШК. Без этого предложенная им цепочка археологических культур — просто механическая подборка по принципу существования «тенденции к экспансиям».

См. также. 

Индо-уральская гипотеза
Индо-хеттская гипотеза
Доиндоевропейский субстрат
Праиндоевропейцы
Индоевропейцы
Праиндоевропейский язык
Индоевропейские языки
Теория исхода из Индии
Индоевропейские языки
Прародина#Прародина индоевропейской языковой семьи
Анатолийская гипотеза
Арктическая гипотеза
Гипотеза Гамкрелидзе — Иванова
Курганная гипотеза
Теория палеолитической непрерывности

Примечания 

Индоевропейские языки
Праязыки